Abelardo est un prénom espagnol, portugais et italien.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Abelardo Fernández Antuña (1970-), footballeur et entraîneur de football espagnol.

Prénom

Patronyme 

 Nicanor Abelardo (1893-1934), compositeur philippin.

Toponymie 

 Abelardo Luz, une ville brésilienne.